Green College steht für:

 Green College (Oxford), College der Oxford University, England
 Green Templeton College, College der Oxford University, England
 Green College (British Columbia), College der University of British Columbia, Kanada